FC Dietikon is een Zwitserse voetbalclub uit Dietikon opgericht in 1908.

Geschiedenis 
FC Dietikon werd opgericht in 1908 door de toen 20-jarige Hermann Heller die de club "FC Fortuna" oprichtte. In het begin speelde men met bruin-blauw als club kleuren en vanaf 1912 ging men spelen met wit-rood. De exacte datum dat de club van naam veranderde is niet meer te achterhalen. In 1930 promoveerde men naar het 2de niveau waar men in 1933 weer uit degradeerde. Sindsdien speelde men in de lager regionen van het Zwitserse voetbal. Enkel in de beker kon men af en toe stunten door een betere club uit te schakelen uit hogere divisies.

Resultaten 

Dietikon
Sport in Zürich (kanton)